Mit Unglückstag kann gemeint sein:

 Dies nefastus
 Schwendtag
 Freitag, der 13.

Siehe auch: